Станіслав Любомирський:
 Станіслав Любомирський (бл. 1513–1577) — дідич Ґраюва, Славковиць, Волиці та Тромбків.
 Станіслав Любомирський (1583–1649) — воєвода краківський (1638), руський (від 1625), чоловік Софії Острозької з 1613 р.
 Станіслав Любомирський (1704–1793) — воєвода брацлавський (1764), київський (1772).
 Станіслав Любомирський (1722–1783) — великий коронний маршалок (1766).

Станіслав